Иска́тель может означать:

 Искатель — небольшая зрительная труба, прикрепляемая неподвижно к телескопу для облегчения отыскивания предмета наблюдений.
 Искатель шаговый — электромеханический коммутационный аппарат, применяемый в системах коммутации, автоматизации и управления технологическими процессами.
 Искатель мин — система для поиска и обозначения или для поиска и уничтожения подводных мин.
 «Искатель» — российский литературный альманах (до 1996 г. — приложение к журналу «Вокруг света»).
 «Искатель» — российская радиостанция.
 «Искатель» (, 2012) — американский телесериал.
 «Искатель» — российский разведывательной БПЛА.
 «Искатель» — научно-фантастический роман американского писателя Джека Макдевита.

См. также 
 
 Искатель воды